Соли для ванн:
  — водорастворимые, измельченные минералы, которые добавляют в воду для купания.
 «Соли для ванн» — общее неформальное название группы дизайнерских наркотиков, действующими веществами которых являются синтетические катиноны.